Aspskär kan syfta på:

Finland 

 Aspskär, Sastmola, Satakunta,  (12 ha)
 Aspskär (Saltvik, Åland),  (38 ha)

Se även
Aspskäret
Inre Aspskär
Yttre Aspskär
Aspiskeri
Askskär
Äspskär